Giacomo Piangerelli (1957) – ex calciatore italiano 
 Luigi Piangerelli (1973) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano